Santa Maria di Portosalvo steht für
 Santa Maria di Portosalvo (Neapel)
 Santa Maria di Portosalvo (Palermo)